La tâche du système pénitentiaire est de faire respecter les peines de prison imposées par la loi.

Types d'institutions (établissements) pénitentiaires
 Prison
 Centre pénitentiaire
 Centre de détention
 Maison centrale
 Maison d'arrêt
 Maison de correction
 Centre de rétention

Systèmes pénitentiaires 
 Prisons du monde entier
 Système pénitentiaire en Europe
 Système pénitentiaire en France
 Liste des établissements pénitentiaires en France
 Système pénitentiaire en Belgique
 Système pénitentiaire au Canada

Système pénitentiaire